

Sigle 
 Memory Data Register – registro dell'unità di controllo che contiene momentaneamente i dati da/per la CPU
 Mitteldeutscher Rundfunk – emittente radio-televisiva regionale tedesca
 Morskoj Dal'nij Razvedchik – ricognitore marino a lungo raggio, nelle sigle impiegate dalla V-VS
 Mouvement Démocratique Républicain – partito politico ruandese
 Mort De Rire – acronimo francese- Slang che significa "morti dalle risate", in uso nelle chat, negli sms, nei forum e nei giochi online.
Medical Devices Regulation (MDR) – Regolamento Europeo 745/2017 per i dispositivi medici EUR-Lex

Codici 
 MDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Medfra (Stati Uniti d'America)
 MDR – codice vettore ICAO di Compañía Mexicana de Aeroplanos
 mdr – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua mandar
 MDR – codice ISO 3166-2:PH dell'Oriental Mindoro (Filippine)

Medicina 
 MDR – sigla inglese per Multi-Drug Resistance, che indica la resistenza multi farmaco
 MDR=Multi-Drug Resistant – aggettivo che indica microbi resistenti a più antibiotici
 [Medical Device Record]
 [Memories, Dreams, Reflexions] - psicologia
 [MDR1, an ATP-dependent cellular efflux pump affording multiple drug resistance]

Religione 
 M.D.R. – Missionari della Divina Redenzione
 M.D.R. – Suore Missionarie Domenicane del Rosario

Altri progetti